KHW steht für:
 Katowicki Holding Węglowy
 Kinderhilfswerk
 Klinik Hohe Warte
 KunstHausWien
 VEB Klingenthaler Harmonikawerke

khw steht für:
 Khowar (ISO-639-3-Code), dardische Sprache

KHW